Gesneria, a lepkefélék egyik neme
Gesneria, bársonylevél növénynemzetség, a csuporkafélék egyik nemzetsége